O interrobangue (‽, ?!, !?, ?!? ou !?!), muitas vezes referido em sua feição inglesa, interrobang, é um sinal gráfico pouco convencional e limitadamente utilizado presente em várias línguas escritas destinado a combinar as funções do ponto de interrogação e do ponto de exclamação para representar uma surpresa e/ou felicidade e uma pergunta ao mesmo tempo.

Aplicação 
Uma frase que termina com um interrobangue faz uma pergunta de maneira excitada, expressa entusiasmo, descrença ou faz uma pergunta retórica. Por exemplo:

 O que foi aquilo‽
 Você realmente vai sair com essa roupa‽
 Ele disse aquilo mesmo‽

O interrobangue não é comumente utilizado na escrita formal; até mesmo em livros, periódicos e em outras formas de publicação gráfica o símbolo é geralmente substituído por !? ou ?!.

Tipografia
Tipografia digital